W 1966 roku odbyła się 12. edycja Pucharu Wysp Owczych. Brały w nim wówczas udział jedynie drużyny z pierwszej klasy rozgrywek na archipelagu. Finał zakończył się wynikiem, dającym zwycięstwo drużynie KÍ Klaksvík nad HB Tórshavn. Turniej miał trzy fazy:

 Runda wstępna
 Półfinały
 Finał

Uczestnicy 

W Pucharze Wysp Owczych wzięły udział drużyny z najwyższego poziomu rozgrywek na archipelagu.

Terminarz

Przebieg rozgrywek

Runda wstępna 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 22 maja 1966

|}

Półfinały 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 27 sierpnia 1966

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 28 sierpnia 1966

|}

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

1966 w piłce nożnej
Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej